Натуральне число 173
 173 рік до нашої ери
 173 рік нашої ери